Anne-Solenne Hatte, actrice française
 Michel Hatte, personnalité française de la prestidigitation